Umrao Jaan (Urdu: امراؤ جان, Hindi: उमराव जान) ist der Titel folgender Filme:

 Umrao Jaan (1981) mit Rekha als Hauptdarstellerin
 Umrao Jaan (2006) mit Aishwarya Rai als Hauptdarstellerin; Remake zum Film von 1981